Ermakov, Yermakov ou Iermakov (en ), au féminin Ermakova, Yermakova ou Iermakova (), est un nom propre d'origine russe qui peut faire référence à :

Patronymes 
 Anastasia Ermakova (1983-), nageuse synchronisée russe
 Artiom Iermakov (1981-), joueur russe de volley-ball
 Dimitri Ermakov (1846-1916), photographe géorgien
 Nicholas Yermakov (1951-), écrivain américain de science-fiction qui publie sous le nom de plume de Simon Hawke
 Oksana Iermakova (1973-), escrimeuse soviétique puis estonienne

Toponyme 
 Ermakova, village de la commune de Setomaa, en Estonie.

Patronyme russe